Dura é uma língua extinta do Nepal. Ela foi classificadabno ramo das línguas tibetanas no Bodish Ocidental, embora trabalhos mais recentes a separem como um ramo independente das sino-tibetanas. Muitos dos duras mudaram para o nepalês, e o idioma dura foi às vezes considerado extinto. Algumas das pessoas que mudaram para o nepalês para seu discurso diário ainda usam o dura para orar.

O Projeto de Idiomas do Himalaia está trabalhando para registrar conhecimentos adicionais do dura. Foram registradas cerca de 1.500 palavras e 250 frases em dura. O último falante conhecido da língua foi Soma Devi Dura, de 82 anos

Classificação 
Schorer (2016: 293) classifica Dura como parte de seu recém-proposto ramo da língua grã-magárica.

Distribuição 
O povo étnico Dura vive principalmente no Distrito de Lamjung, com alguns no vizinho Distrito de Tanahu, em Gandaki Pradesh, no centro do Nepal. Eles vivem principalmente em fazendas na zona rural montanhosa. Diferentes contagens recentes do censo relataram o número de pessoas de Dura entre 3.397 e 5.676.

As aldeias de Dura incluem: 
बाँग्रे Bāṅgre
बेसी बाँग्रे Besī Bāṅgre
बेसी फाँट Besī Phā̃ṫ
सिन्दुरे Sindure
धुसेनी Dhusenī
नस्के Naske (Dura majority)
नेटा Neṭā
चन्दि गाउँ Candigāũ
भाँगु Bhāṅgu
मालिङ Māliṅ
आरीकोसे Ārīkose
ठूलो स्वाँरा Ṭhūlo Svā̃rā (Dura majority)
खजे गाउँ Khaje Gāũ
तुर्लुङ Turluṅ (Dura majority)
तान्द्राङ्कोट Tāndrāṅkoṫ
Kunchha
Bhorletar
 Outros grupos étnicos na região de Dura incluem Gurung, Brahmins, Chetrīs, Kāmī e Damāi.

Tandrange 
Uma variedade de idiomas intimamente relacionados chamada Tandrange (nepalês: Tāndrāṅe; IPA: tandraŋe) é falada em algumas aldeias de Gurung. Tandrange é falado nas aldeias de Tāndrāṅ तान्द्राङ, Pokharī Thok पोखरी थोक e Jītā जीता. No entanto, os falantes de Tandrange consideram-se inflexivelmente não relacionados ao povo estigmatizado de Dura.

Reconstrução 
Schorer (2016: 286-287) reconstrói as seguintes palavras de Proto-Dura.

 *hāyu 'sangue'
 *cʰiũŋ 'frio'
 *kim 'casa'
 *ti 'água'
 *krut 'mão'
 *kyu 'estômago'
 *yāku 'noite'
 *mamī 'sol'
 *lām- 'caminho'
 *luŋ 'pedra'
 *daŋ- 'ver'
 *rā- 'vir'
 *khāC- 'ir'
 *yʱā 'dar'
 *cʰi- 'dizer'

Vocabulário 
Schorer (2016: 126-127) fornece a seguinte Lista de Swadesh de 125 palavras de Dura.

 0. liŋa
 1. nām, kyau, di-
 2. jʰim
 3. sām
 4. pim
 5. kum
 6. cyām (palavra de empréstimo indo-ariana)
 7. syām (palavra de empréstimo indo-ariana)
 8. him
 9. tum
 10. tʰim
 20. jʰim-tʰī
 30. sām-tʰī
 100. tʰiŋganā, kātʰerāgo
 1.000. jena

Ver também 

 Lista de palavras duras (Wikicionário)

Ligações externas 

 O último dos oradores do Nepal, Dura, história da BBC

Línguas mortas da Ásia
Línguas do Nepal